GBO steht für:

 Grundbuchordnung, deutsche Rechtsvorschrift.
 die Georg-Büchner-Oberschule in Berlin, Lichtenrade
 German Book Office, siehe Frankfurter Buchmesse
 Gleichberechtigung Goes Online, ein Projekt der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte in Hannover
 Grafische Benutzeroberfläche, Software-Komponente, die dem Benutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische Symbole erlaubt
 Graham Bond Organisation, britische Band 
 Greiner Bio-One, österreichisches Medizintechnik-Unternehmen
 Gross Box Office, Gesamteinnahmen eines Kinofilm
 vereinzelt auch für German Box Office, Einnahmen eines Kinofilms in Deutschland
 IATA-Code von Baltimore Greenbelt, Flughafen in Greensboro, Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten
 „British Overseas citizen“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

Gbo bezeichnet:
 Gbo (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone
 Gbo (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Legbo, anderer Name der Sprache Legbo in Nigeria

gbo steht für:
 Nord-Grebo (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Grebo (Sprache), einer der Sprachen Liberias

Siehe auch:

GBO